

Чоловіки, носії прізвища 
 Закревський Андрій Йосипович (1742—1804) — директор Академії мистецтв у Петербурзі
 Закревський Віктор Олексійович (1807—1858) — український поміщик (один із власників с. Березова Рудка), ротмістр у відставці, брат Платона Закревського і Софії Закревської, знайомий Тараса Шевченка
 Закревський Гнат Платонович (1839—1906) — правознавець, дипломат, правник, сенатор Російської імперії українського походження, син Платона і Ганни Закревських
 Закревський Дмитро Васильович (1929—2006) — український гідрохімік, гідрогеолог, доктор географічних наук, завідувач кафедри гідроекології та гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Закревський Іван Геннадійович (1957, Чернігівська область) український вчений-фізик, керівник проекту All.biz
 Закревський Микола Васильович (псевдонім — М. Шагінян) (1805—1871) — український історик, етнограф, художник, мовознавець і письменник
 Закревський Костянтин Романович (1980—2015) — український військовий, молодший сержант, гранатометник
 Закревський Осип Лук'янович (? — † 1769) — Генеральний бунчужний Глухівського періоду в історії України (1756—1763 рр.) за правління гетьмана Кирила Розумовського.
 Юліан Закревський (1852—1915) — оперний та камерний співак.
 Закревський Яків Авксентійович (1893—1965) — підполковник Армії УНР

Жінки, носії прізвища 
 Закревська Ганна Іванівна (1822—1857) — дружина українського поміщика Закревського Платона Олексійовича, близька знайома Тараса Шевченка
 Закревська Марта Іванівна (1885—1950) — оперна співачка, музичний педагог
 Закревська Софія Олексіївна (1798 — ?) — російська письменниця, знайома Тараса Шевченка
 Закревська Ярослава Василівна (1931—1999) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор

Назви місць, вулиць та об'єктів 
 Піраміда Закревського (Березоворудська піраміда) — родова усипальниця родини Закревських у формі єгипетської піраміди, побудована Гнатом Закревським
 Садиба Закревських — пам'ятка історії, архітектури та садово-паркової культури кінця XVIII — початку XIX століть
 Закревський Бір — ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення
 Вулиця Миколи Закревського — вулиця в Деснянському районі міста Києва
 Портрет Платона Закревського — художній твір Тараса Шевченка
 Портрет Ганни Закревської — художній твір Тараса Шевченка

Див. також 
 Закревські
 Закржевський

Примітки 

Українські прізвища